El Torneig de Stuttgart 2017, oficialment conegut com a MercedesCup 2017, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de juliol de 2017 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista francès Lucas Pouille va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017